Soulane peut faire référence à :

Géographie 
 la soulane, un terme géographique pyrénéen qui indique les versants d'une vallée de montagne qui bénéficient de la plus longue exposition au soleil (synonyme : adret dans les Alpes).

Toponymie 
 la Soulane, une rivière française sous-affluent de la Dordogne, située dans le Massif central (département du Cantal).